Вихти:

 Вихти — община на юге Финляндии, в провинции Уусимаа.
 Вихти — село в Жолковском районе Львовской области Украины.